Провинция Уэльва () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 80 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Уэльвы также объединены в шесть комарок: Сьерра-де-Уэльва (29 муниципалитетов), Эль-Кондадо (16), Андевало (15), Куэнка-Минера (7), Большая Уэльва (7) и Коста-Оксиденталь (6).

Провинция Уэльва занимает площадь в 10 128 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Уэльва, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Уэльвы — Альмонте (861 км²), а самый маленький — Лос-Маринес (10 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Уэльва, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Уэльва указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Кастаньо-дель-Робледо
 2 — Линарес-де-ла-Сьерра
 3 — Лос-Маринес
 4 — Кортеконсепсьон
 5 — Фуэнтееридос
 6 — Алахар
 7 — Галароса
 8 — Хабуго
 9 — Эль-Кампильо
 10 — Ла-Гранада-де-Рио-Тинто
 11 — Росиана-дель-Кондадо
 12 — Больульос-Пар-дель-Кондадо
 13 — Ла-Пальма-дель-Кондадо
 14 — Патерна-дель-Кампо
 15 — Вильяльба-дель-Алькор
 16 — Эскасена-дель-Кампо
 17 — Кумбрес-де-Энмедио
 18 — Вальделарко

Примечания

Ссылки 

 
 

Уэльва
Уэльва